Натуральне число 989
 989 рік до нашої ери
 989 рік нашої ери